Loterie nationale steht für folgende staatliche Lotterie-Gesellschaften:

 Loterie nationale (Belgien)
 Loterie nationale (Frankreich), organisiert von der Française des Jeux (Lotterie)
 Loterie nationale de Côte d’Ivoire in der Elfenbeinküste
 Loterie nationale du Maroc in Marokko